Pekkala è un cognome scandinavo che può riferirsi a:
 Mauno Pekkala – politico finlandese (1890-1952)
 Serafina Pekkala – personaggi della trilogia Queste Oscure Materie scritta da Philip Pullman
 Vilho Pekkala – lottatore e wrestler finlandese (1898-1974)